Велика награда Сан Марина 1992. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1992. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 17. маја 1992. године.

Класификација 

Формула 1 1992.
Велика награда Сан Марина